Guardamano (armi) – parte dell'impugnatura di armi o strumenti vari
 21615 Guardamano – asteroide della fascia principale